Nicolești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Nicolești (Brăila), Dorf im Kreis Brăila
 Nicolești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Nicolești (Frumoasa), Dorf im Kreis Harghita
 Nicolești (Ulieș), Dorf im Kreis Harghita
 Nicolești (Ialomița), Dorf im Kreis Ialomița
 Nicolești (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Nicolești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea